Woodsboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodsboro (Maryland)
 Woodsboro (Texas)